Alberto di Luca – dirigente d'azienda e politico italiano
 Danilo Di Luca – ciclista italiano
 Dino Di Luca – cantante e attore italiano